Pavel Leanidavitch Tcharnaok - en biélorusse :  - ou Pavel Leonidovitch Tchernook - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Navapolatsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Khimik-SKA Navapolatsk, il joue ses premiers matchs seniors avec le HK Iounost Minsk dans l'Ekstraliga en 2002-2003. Il dispute une cinquantaine de matchs dans la KHL avec le HK Dinamo Minsk de 2012 à 2015. Il remporte le championnat national en 2015 avec le HK Chakhtsior Salihorsk puis en 2016 avec le HK Iounost Minsk. Il ajoute à son palmarès la Coupe de France 2018 avec les Lions de Lyon. Il évolue en Slovaquie puis en Pologne lors de la saison 2018-2019. Après une saison blanche en 2019-2020, il retrouve la Ligue Magnus chez les Diables rouges de Briançon.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Biélorussie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| MGU Moscou || Pervaïa Liga || || || || || || || || || ||
|-
| 2002-2003 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HK CSKA Moscou 2 || Pervaïa Liga || 56|| 0|| 2|| 2|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Iounior Minsk || Ekstraliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Khimik-SKA Navapolatsk || Ekstraliga || 12|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Khimik-SKA Navapolatsk 2 || Vyschaïa liga || 22|| 1|| 4|| 5|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Khimik-SKA Navapolatsk || Ekstraliga || 45|| 0|| 2|| 2|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Khimik-SKA Navapolatsk 2 || Vyschaïa liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Khimik-SKA Navapolatsk || Ekstraliga || 48|| 4|| 11|| 15|| 109|| 7|| 1|| 1|| 2|| 24
|-
| 2006-2007 || Khimik-SKA Navapolatsk 2 || Vyschaïa liga || 3|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Khimik-SKA Navapolatsk || Ekstraliga || 35|| 3|| 7|| 10|| 146|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2008-2009 || Keramin Minsk || Ekstraliga || 50|| 2|| 7|| 9|| 58|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2009-2010 || Keramin Minsk || Ekstraliga || 49|| 9|| 7|| 16|| 56|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 44|| 2|| 10|| 12|| 66|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 41|| 2|| 2|| 4|| 28|| 10|| 1|| 0|| 1|| 34
|-
|2012-2013 || Dinamo Minsk|| KHL||41 ||1 ||2 ||3 ||34 ||- ||- ||- ||- || -
|-
|2013-2014 || Dinamo Minsk || KHL ||8 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015|| Dinamo Minsk || KHL || 3||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 45|| 3|| 5|| 8|| 61|| 12|| 0|| 3|| 3|| 13
|-
| 2015-2016 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 39|| 1|| 12|| 13|| 38|| 14|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2016-2017 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 29|| 3|| 13|| 16|| 22|| 8|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2017-2018 || Lyon || Ligue Magnus || 41|| 8|| 17|| 25|| 79|| 6|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2018-2019 || HKm Zvolen || Extraliga Slovaque || 10|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Cracovia Kraków || PHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 16|| 1|| 4|| 5|| 12
|-
| 2020-2021|| Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 13 || 2 || 1 || 3 || 22 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2003 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| -3|| align="left"| Huitième place
|-
| 2004 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||6|| 0|| 0|| 0|| 24|| -8|| align="left"| Neuvième place
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| -1|| align="left"|  Médaille d'or de la division D1, groupe B
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| -3|| align="left"| Quatorzième place
|-
| 2013 || align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || +1 || align="left"| Deuxième place du groupe F
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| -2||align="left"| Quatorzième place

Références 

Naissance en septembre 1986
Naissance à Navapolatsk
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du Comarch Cracovia
Joueur des Diables rouges de Briançon